Пайш () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Алвару Пайш — португальський державний і політичний діяч
 Сідоніу Пайш — президент Португалії